Торфяной — название населённых пунктов в России:

 Торфяной — деревня в Уфимском районе Башкортостана.
 Торфяной — посёлок в Оричевском районе Кировской области.
 Торфяной — посёлок в Лотошинском районе Московской области.
 Торфяной — посёлок в Советском районе Казани, Татарстан.

См. также 
 Торфяной кокс
 Торфяная
 Торфянка
 Торфяновка
 Торфяное